Velia kan syfta på:

Biologi 

 Velia (djur) – ett halvvingesläkte

Geografi

Grekland 

 Veliá, berg, Västra Grekland,

Italien 

 Velia (ort), Kampanien, Provincia di Salerno, 
 Elea (), antik stad i dagens Kampanien, 
 Velia, en av Roms kullar, Palatinen.